«Колодец и маятник» — рассказ Эдгара По.
 «Колодец и маятник» — фильм Роджера Кормана (1961).
 «Колодец и маятник» — фильм Стюарта Гордона (1990).